Флорин Паул (; род. ) — румынско-германский .

Окончил Бухарестскую академию музыки (1975) под руководством Штефана Георгиу, затем занимался во Фрайбургской Высшей школе музыки у Вольфганга Маршнера. Лауреат ряда международных конкурсов; из побед Паула наибольшее значение имеют вторая премия парижского Конкурса имени Жака Тибо (1977, первая премия не присуждалась) и первое место на генуэзском Конкурсе имени Паганини (1979).

С 1982 г. живёт и работает в Германии. Как солист записал сонаты и партиты для скрипки соло Иоганна Себастьяна Баха, шесть сонат для скрипки соло Эжена Изаи, альбом «Посвящение Йозефу Иоахиму» (с пьесами Иоахима и посвящённой ему сонатой F-A-E), «Времена года» Вивальди (с оркестром «Гамбургские солисты» под управлением Эмиля Клейна) и др. С 1994 г. первый концертмейстер Симфонического оркестра Северогерманского радио. Преподаёт в Гамбургской Высшей школе музыки.

Академические музыканты Румынии
Академические музыканты Германии
Выпускники Фрайбургской Высшей школы музыки
Преподаватели Гамбургской высшей школы музыки и театра